Boadicea bezeichnet:
 Boudicca, britannische Königin und Heerführerin
 Boadicea (1928), britischer Stummfilm von Sinclair Hill aus dem Jahr 1928
 Boadicea (Lied), Lied der irischen Sängerin Enya
 HMS Boadicea, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy